Edsall ist der Familienname folgender Personen:

 David Lynn Edsall (1869–1945), Mediziner
 Geoffrey Edsall (1908–1980), Mediziner
 John T. Edsall (1902–2002), US-amerikanischer Biochemiker
 Joseph E. Edsall (1789–1865), US-amerikanischer Politiker
 Norman Edsall (1873–1899), US-amerikanischer Segler
 Randy Edsall (* 1958), US-amerikanischer Footballspieler
 Thomas B. Edsall (* 1941), US-amerikanischer Journalist

Siehe auch:
 Edsall-Klasse